Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Jonas Björkman 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Wayne Ferreira (quarti di finale)
 Jim Courier (semifinali)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)

 Jonas Björkman (finale)
 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Jan Siemerink (secondo turno)
 Martin Damm (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1995
ATP Tour 1995